«Уловка-22» () — кинофильм режиссёра Майка Николса по одноимённому роману Джозефа Хеллера. Антивоенная комедия абсурда.

Сюжет 
1944 год. На островке в Тирренском море расквартирован бомбардировочный полк ВВС США, в котором служат капитан Йоссариан (Алан Аркин), главный герой, и его сослуживцы. В ВВС США была установлена обязательная норма боевых вылетов (Tour of duty), после чего военнослужащий мог выйти в запас. Однако командир полка (Мартин Болсам), выслуживая очередной чин, постоянно повышает норму вылетов, а, кроме этого, у него вместе с лейтенантом Майло Майндербайндером (Джон Войт) имеется свой бизнес и все штатные парашюты он уже обменял на египетские финики.

Бегство с войны становится для Йоссариана навязчивой идеей. Все средства хороши, например, списание из-за сумасшествия. Ведь всякий, кто летает в таких условиях — бесспорно, сумасшедший. Но в том и заключается уловка-22, что комиссовать сумасшедшего можно только по его личному заявлению, а заявление с целью избежать боевых вылетов есть бесспорный признак здравого ума…

Действующие лица и исполнители 

Основной актёрский состав (указанный в начальных титрах):
 Алан Аркин — капитан Йоссариан (Бомбардир)
 Боб Балабан — капитан Орр (Пилот бомбардировщика)
 Мартин Болсам — полковник Кэткарт (командир 256-го бомбардировочного авиаполка)
 Бак Генри — подполковник Корн (заместитель командира авиаполка / военный полицейский в Риме)
 Ричард Бенджамин — майор Дэнби (помощник командира авиаполка)
 Сюзанна Бентон — боевая подруга генерала Дридла
 Марсель Далио — старик в борделе
 Норман Фелл — 1-й сержант Таузер (секретарь майора Майора, затем и. о. командира эскадрильи)
 Арт Гарфанкел — Капитан Нейтли (пилот)
 Джек Гилфорд — Доктор «Док» Даника (военно-полковой хирург авиаполка)
 Чарлз Гродин — капитан «Аарфи» Аардварк (штурман)
 Боб Ньюхарт — капитан/майор Майор (зав. прачечной, затем командир эскадрильи)
 Остин Пендлтон — подполковник Мудус
 Энтони Перкинс — капитан Тэппмен (капеллан авиаполка)
 Пола Прентисс — медсестра Даккетт
 Мартин Шин — 1-й лейтенант Доббс (пилот)
 Джон Войт — 1-й лейтенант Майлоу Миндербиндер (зав. кухней)
 Орсон Уэллс — бригадный генерал Дридл (командир авиабригады)

Награды и номинации 
 1971 — две номинации на премию BAFTA: лучшая операторская работа (Дэвид Уоткин), премия ООН.
 1971 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную драму.
 1972 — участие в конкурсной программе Вальядолидского кинофестиваля.

См. также 
 Уловка-22 (роман)
 Уловка-22 (сериал)
 Уловка-22 (выражение)

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1970 года
Сатирические фильмы 1970-х годов
Кинокомедии 1970 года
Антивоенные фильмы
Военные комедии
Военные фильмы США
Комедийно-драматические фильмы США
Сатирические фильмы США
Чёрные комедии США
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о лётчиках
Экранизации романов США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы по сценариям Бака Генри